Това е списък на почетните граждани на Скопие, столицата на Република Македония ().

Бележки